Il nord-ovest è un punto cardinale. Può riferirsi anche a:

Geografia
Nord-ovest – regione statistica dell'Italia
 Nordovest – regione della Somalia
 Regione del Nordovest – regione del Camerun
 Nord Ovest – regione dell'Inghilterra
 Nord-ovest – circondario federale della Russia
 Nord-ovest Pacifico – regione geografica degli Stati Uniti d'America
 Nordovest argentino – regione geografica dell'Argentina

Altro
Nord-ovest – cappello da pesca